Municipio de Oakdale puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Oakdale (condado de Washington, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Oakdale (condado de Antelope, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Antelope.